Dulce Nombre kan syfta på:

Honduras 

 Dulce Nombre de Culmí (ort), Departamento de Olancho, 
 Dulce Nombre (kommun), Departamento de Copán, 
 Dulce Nombre (ort), Departamento de Copán,